Die Deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft 2014 fand vom 28. bis zum 31. August in Timmendorfer Strand statt. Austragungsort war die Ahmann-Hager-Arena. Titelverteidiger waren Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sowie Markus Böckermann und Mischa Urbatzka. Im Finale der Frauen setzten sich Karla Borger und Britta Büthe gegen Laura Ludwig und Julia Sude durch. Das Endspiel der Männer gewannen Jonathan Erdmann und Kay Matysik gegen Sebastian Fuchs und Thomas Kaczmarek.

Teilnehmer 
Bei den Männern und Frauen nahmen jeweils sechzehn Duos an der deutschen Meisterschaft teil. Qualifiziert waren die Teams mit den meisten Punkten in der Rangliste des DVV. Bei den Männern trat das Duo Finn Dittelbach / Eric Koreng wegen einer Verletzung von Dittelbach nicht an. Bei den Frauen fehlte krankheitsbedingt Kira Walkenhorst. Ihre Partnerin Laura Ludwig trat daher mit Julia Sude an, während deren Standardpartnerin Chantal Laboureur an der Seite von Elena Kiesling spielte.

Spielplan Männer

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Spielplan Frauen

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Medien 
Der Pay-TV-Sender Sky Deutschland, der auch von anderen Turnieren der deutschen Beach-Tour berichtet, zeigte die Finalspiele auf seinen Kanälen Sky Sport HD1 und HD2. Außerdem berichtete die ARD in diesem Jahr von den Spielen in Timmendorfer Strand.

Weblinks 
 Offizielle Website der smart Beach-Tour
 Setzliste Männer beim DVV
 Setzliste Frauen beim DVV

2014
Volleyballveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Timmendorfer Strand
Beachvolleyballwettbewerb in Deutschland